Горнево:

 Горнево — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Горнево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Горнево — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Горнево — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Горнево — деревня в Истринском районе Московской области.
 Горнево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Горнево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Горнево — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Горнево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Горнево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Горнево — упразднённый в 1987 году посёлок в Подольском районе Московской области.